Бемон може да се односи на:

 Бемон (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бемон (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале